Příjmení Podaný nese více různých osobností:

 Jakub Podaný (* 1987) – český ofenzivní levý fotbalový záložník či obránce
 Petr Podaný (* 1964) – český fotbalový útočník
 Richard Podaný – rozcestník